Petropàvlovka (Balakhtà), localitat del territori de Krasnoiarsk, a Rússia
 Petropàvlovka (Aguínskoie), localitat del territori de Krasnoiarsk, a Rússia
 Petropàvlovka (Àban), localitat del territori de Krasnoiarsk, a Rússia
 Petropàvlovka (Baixkíria), localitat de la república de Baixkíria, a Rússia
 Petropàvlovka (Líssie Gori), localitat de la província de Saràtov, a Rússia
 Petropàvlovka (Rtísxevo), localitat de la província de Saràtov, a Rússia
 Petropàvlovka (Crimea), localitat de la república de Crimea, a Rússia